Джеймі Стафф (, 30 квітня 1973) — британський велогонщик, олімпійський чемпіон.
 Леопольд Стафф (; *14 листопада 1878, Львів — †31 травня 1957, Скаржиско-Каменна, Польща) — польський поет, драматург і перекладач.